Мисс Россия 2005 — 13-й ежегодный национальный конкурс красоты Мисс Россия, финал которого состоялся 31 декабря 2004 года в концертном зале «Академический». В финале конкурса приняли участие 53 участницы из разных регионов России. Победительницей конкурса стала представительница города Набережные Челны — Диана Зарипова.

Проведение конкурса 
Помимо выхода в национальных костюмах, в данной номинации победила представительница из Якутии. Участницы выходили в купальниках, экстравагантных нарядах. демонстрировали деловой стиль, в вечерних нарядах в форме олимпийской сборной от «Bosco-спорт», купальниках и умение отвечать на вопросы.

Результаты 
Список финалисток:

Примечания 

Мисс Россия
2004 год в Москве
События 31 декабря
Декабрь 2004 года